Futuna – wyspa w Wallis i Futunie
 Futuna (Futuna Zachodnia) – wyspa w Vanuatu
 Futuna – grupa etniczna w Wallis i Futunie
 Futuna – grupa etniczna w Vanuatu
 futuna – język polinezyjski, używany na wyspie Futuna w Wallis i Futunie
 futuna – język polinezyjski, używany na wyspie Futuna w Vanuatu